

Diplomatie
Mission diplomatique#Chancellerie diplomatique

Grades des magistratures administratives françaises
Conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel en France#Carrière
Chambre régionale des comptes#Organisation